Kuglački klub Velebit (KK Velebit; KK Velebit Otočac; Velebit; Velebit Otočac) je muški kuglački klub iz Otočca, Ličko-senjska županija.  
Klub se natječe u 1. hrvatskoj ligi.

O klubu 
Kuglački klub "Velebit" je osnovan 1997. godine. Do 2004. godine se natjecao u ligama kao što su "5. HKL - Zapad" i "4. HKL - Zapad", kada ulazi u "3. HKL - Zapad",  ubrzo u "2. HKL - Zapad", koju osvaja u sezoni 2009./10. i poslije kvalifikacija postaje članom "1. hrvatske lige", u kojoj se otad natječu.  
2009. godine je formirana druga momčad "Velebit II", koja je s natjecanjima počela u "5. HKL - Zapad" i vremenom došla do "2. HKL - Zapad".  
Do otvaranja nove kuglane u Otočcu 2017. godine, 
 
klub se koristio starom kuglanom u okviru Hotela "Park" u Otočcu i kuglanama u Plitvičkim Jezerima i Gospiću.

Uspjesi

Ekipno 
 kvalifikacije za 1. HKL
 pobjednik: 2009./10. 

 2. hrvatska liga - Zapad 
 prvak: 2009./10.

 Kup Hrvatske 
 drugoplasirani: 2013.

Velebit II - ekipno 
 3. HKL - Zapad - Ogulin / Lika 
 prvak: 2013./14., 2014./15.

Pojedinačno

Pregled plasmana po sezonama

Rezervna momčad

Poznati igrači

Unutrašnje poveznice  
 Otočac

Vanjske poveznice 
 aplikacija.kuglanje.hr, Kuglački klub Velebit 
 sportilus.com,KUGLAČKI KLUB VELEBIT OTOČAC

Izvori  
 
 otocac.hr, KUGLAČKI KLUB VELEBIT , preuzeto 23. srpnja 2019. 
 likaplus.hr, Održana skupština - Kuglački klub Velebit izabrao predsjednika , objavljeno 10. srpnja 2012., pristupljeno 23. srpnja 2019. 
 likaclub.eu, Kuglački Klub Velebit; put od 5. do 1. Hrvatske lige, objavljeno 26. svibnja 2014., pristupljeno 23. srpnja 2019. 
 bisnode.hr, KUGLAČKI KLUB "VELEBIT" OTOČAC 
  

Velebit
Velebit